Thomas Watson pode referir-se a:

 Thomas John Watson - empresário dos Estados Unidos da América, fundador da IBM
 Thomas Augustus Watson - assistente de Alexander Graham Bell que colaborou na invenção e desenvolvimento do telefone.

Desambiguação